Slovo rameno může mít několik významů:

Biologie
 Rameno (anatomie), místo, kde vyrůstají paže. 
 Rameno, čili chapadlo některých živočichů, zejména hlavonožců. 

Fyzika
 Rameno úhlu, termín z matematiky
 Rameno valivého odporu, fyzikální veličina

Hydrologie

 Říční rameno, postranní koryto řeky, někdy i označení pro říční zákrut
 Vedlejší rameno
 Rameno delty
 Slepé rameno
 Mrtvé rameno

Technika
 Rameno (technika) jako výsuvná část, případně akční člen zdvihacího, manipulačního zařízení
 Rameno jeřábu
 Rameno autojeřábu
 Rameno bagru
 Rameno hydraulické ruky
 Rameno manipulátoru

Externí odkazy